Ntumu peut désigner :
les Ntumu ou Ntoumou, un peuple fang du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale
 le ntumu, un dialecte fang